Китайская корпорация авиационной промышленности (China Aviation Industry Corporation II, AVIC II) — китайский консорциум авиастроителей. Был создан 1 июля 1999 года путем разделения государственного консорциума China Aviation Industry Corporation (AVIC) на AVIC I и AVIC II. AVIC I был в основном ориентирован на большие самолёты, в то время как AVIC II — на малые, такие как тренажеры (JL-8), служебные самолёты (лицензионная версия Cessna 208 Caravan, L-15 и CJ-6), малые пассажирские авиалайнеры (Харбин Y-12), транспортные самолёты средней дальности (Y-8) и вертолеты (Z-8, Z-9, WZ-10 и Z-11). 28 октября 2008 года компании официально объединились в одну организацию, чтобы более эффективно управлять ресурсами и избегать дублирования проектов.

Дочерние компании 
 Changhe Aircraft Industries Corporation
 Harbin Aircraft Manufacturing Corporation
 Hongdu Aviation Industry Corporation
 Shaanxi Aircraft Company
 Shijiazhuang Aircraft Industry Co. Ltd

См. также 
 Военно-воздушные силы Китайской Народной Республики
 Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация
 Комитет оборонной науки, техники и оборонной промышленности
 Norinco
 China Shipbuilding Industry Corporation (Китайская корпорация судостроительной промышленности)
 China State Shipbuilding Corporation (Китайская государственная судостроительная корпорация)
 Список самолётов и вертолётов Китайской Народной Республики
 Список китайских авиационных двигателей

Примечания 

Авиастроительные компании Китая